Skattepenningen kan avse flera målningar med motiv från evangeliet, till exempel:

Skattepenningen (Bazzani) – två målningar av Giuseppe Bazzani från 1742 och 1755
Skattepenningen (Masaccio) – fresk av Masaccio från 1516 i Brancaccikapellet
Skattepenningen (Rubens) – målning av Peter Paul Rubens från 1612–1614
Skattepenningen (Tizian) – målning av Tizian från 1516